Gaussovo kvadraturní pravidlo je způsob, jakým aproximovat hodnotu integrálu. Jedná se o metodu numerické integrace.

V mnoha aplikacích je potřeba vypočítat určitý integrál . Může se ovšem stát, že integrál nelze přesně vypočítat, nebo je jeho výpočet příliš složitý. V takovém případě je tedy vhodné integrál vhodně aproximovat. Jednou z možností je užít kvadraturních vzorců,  , mezi něž patří Newtonovy–Cotesovy vzorce a dále také Gaussova kvadraturní formule.
Pak platí , kde  značí chybu kvadraturní formule.

Definice 
Kvadraturní vzorec se nazývá Gaussův, má-li algebraický řád rovný , tj. pro chybu kvadraturní formule platí  pro  a .

Výpočet 
Potřebujeme nalézt koeficienty  a uzly . Protože má Gaussův vzorec algebraický řád roven , dostáváme soustavu  rovnic o  neznámých,

.
Tyto neznámé lze však získat mnohem snadněji.
Pro danou funkci sestrojíme Hermitův interpolační polynom , který splňuje podmínky  a , a tento polynom zintegrujeme. Dostáváme vztahy
, kde 
 a .
Nyní uvažujme kvadraturní vzorec . Platí totiž . 

Vzorec je Gaussův, právě tehdy, když pro uzly  platí
,
kde , pro každý polynom  stupně nejvýše . Jinými slovy, je třeba, aby polynom  byl ortogonální ke všem polynomům stupně nejvýše . Toto skutečně platí, máme totiž

dle předpokladu. Zbývá nalézt uzly . Tyto uzly splňují podmínku , kde  jsou kořeny Legendrova polynomu , což jsou ortogonální polynomy s vahou 1 v intervalu , určené např. rekurencí .

Odkazy

Související články 
 Numerická integrace
 Newtonovy–Cotesovy vzorce

Literatura 
 

Numerická integrace